Приймак — украинская фамилия.

 Известные носители 
 Приймак, Андрей Иванович (род. 1941) — советский партийный деятель.
 Приймак, Борис Иванович (1909—1996) — советский архитектор, главный архитектор Киева.
 Приймак, Георгий Кондратьевич (в монашестве Поликарп; 1912—1989) — епископ РПЦ, епископ Пензенский и Саранский.
 Приймак, Иван Андреевич (1899—1962) — советский учёный-металлург, экономист, специалист по организации труда.
 Приймак, Юрий Васильевич (1937—1993) — советский футболист. См. также 
 
 
 Прийменко